Снежа:
 Снежа — река в России, левый приток Полисти (бассейн Ильменя);
 Снежа — село в Бургасской области Болгарии (входит в общину Руен).